Stoleru se poate referi la:
 Carmen Stoleru - jucătoare de handbal din România
 Marian Stoleru - fotbalist moldovean 
 Nicolae Stoleru - învățător român, căzut eroic în Primul Război Mondial
 Lionel Stoleru - inginer în domeniul minier și profesor de economie.

Pagini de dezambiguizare referitoare la persoane
Nume de familie românești